Чернігівська — прізвище та топонім, що походить від назви міста Чернігів.

Персоналії 
 Чернігівська Тетяна Володимирівна ( 1971) — російський біолог, нейролінгвіст і психолог.

Топонім 
 «Чернігівська» — станція Київського метрополітену.

Див. також 
 
 Чернігів (значення)
 Чернігівський
 Чернігівське